Коломбо () е италианско фамилно име и може да означава:
 Лица с фамилно име Коломбо:
 Христофор Колумб (1451-1506, с имена по рождение Кристофоро Коломбо) - генуезки мореплавател и търговец, считан за откривател на Америка за Европа
 Джузепе Коломбо (1836-1921) – италиански професор и политик: финансов министър (1891-1892, 1896), председател (1899-1900) и заместник-председател на Камарата на депутатите (1898-1899)
 Емилио Коломбо (1920-2013) – италиански политик: председател на Европейския парламент (1977-1979), министър-председател (1970-1972), министър на правосъдието (1971-1972), министър на външните работи (1980-1983, 1992-1993) на Италия
 Виторино Коломбо (1925-1996) – италиански политик: председател на Сената на Италия (1983), министър (1968-1970, 1974-1980)
 инспектор/лейтенант Коломбо (Columbo) – герой от едноименния сериал

 Коломбо - най-големият град, официално бивша (до 1978 г.) и фактически настояща (седалище на правителството и резиденция на президента)) столица на Шри Ланка, о. Цейлон
 Коломбо - град в щата Парана, Бразилия
 Монте Коломбо – комуна в провинция Римини, регион Емилия-Романя, Италия
 Коломбо - кратер на Луната
 „Коломбо“ () - американски детективски телевизионен сериал
 „Коломбо“, хотел в Солун, Гърция, паметник на културата
 План Коломбо – международна организация на 26 страни от Азия и басейна на Тихия океан, създадена през 1950 г., със седалище в гр. Коломбо
 Операция „Коломбо“ – полицейска операция по ликвидиране на опозиционери в Чили от юли 1975 г.
 Комитет Коломбо – друго име на Комитета за защита на будизма